Lukács Dániel (1996) labdarúgó
 Lukács Dániel (1996) színművész